El término arrastre puede referirse a:

 Arrastre, fricción entre un objeto sólido y el fluido (líquido o gas) por donde se desplaza.
 Arrastre de piedra, deporte tradicional de Cantabria, País Vasco, Navarra y Castilla y León.
 Arrastre de ganado, deporte tradicional del Canarias.
 Tiro y arrastre, deporte tradicional de la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña.
 Pesca de arrastre, modalidad de pesca.
 Arrastre, fenómeno propio de la cronobiología.